Гражданская оборона:
 Гражданская оборона — система мер по подготовке и защите населения в военное время и в случае катастроф.
 «Гражданская оборона» — советская и российская рок-группа.
 «Гражданская оборона» — чешская военизированная организация.

См. также 
 Гражданская оборона в России